Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Citi Open 2013 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl ukrajinský tenista Alexandr Dolgopolov, kterého ve druhém kole vyřadil indický kvalifikant Somdev Devvarman.

Soutěž dvouhry vyhrál nejvýše nasazený hráč Juan Martín del Potro z Argentiny, když ve finále zdolal americkou turnajovou osmičku Johna Isnera po třísetovém průběhu 3–6, 6–1 a 6–2. Připsal si tak třetí titul na Citi Open a celkově druhou singlovou trofej sezóny.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Juan Martín del Potro (vítěz)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Tommy Haas (semifinále)
  Milos Raonic (3. kolo)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Sam Querrey (3. kolo)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  John Isner (finále)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Feliciano López (odstoupil)
  Grigor Dimitrov (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Ivan Dodig (3. kolo)
  Bernard Tomic (3. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo)
  Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
  Michaël Llodra (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2013